В отборочном турнире чемпионата Европы по футболу 1988 года участвовали команды 32 стран, разделённые на семь групп (три группы по четыре команды и четыре группы по пять команд). Победители групп получали путёвки.  получила путёвку автоматически, как хозяйка турнира.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Лучший бомбардир 
7 голов

  Нико Класен

Примечания

Ссылки 
 Отборочный турнир Euro 88 на thefa.com
 Таблицы и результаты на RSSSF.com
 Протоколы матчей на eu-football.ru

Футбол в Европе в 1986 году
Футбол в Европе в 1987 году
Футбол в Европе в 1988 году
Отборочный турнир